

31 мая 

 Абдельазиз, Мухаммед (68) — генеральный секретарь Фронта Полисарио и президент самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики (с 1976 года)  .
 Имберт Баррера, Антонио (95) — доминиканский военный и государственный деятель, президент Доминиканской Республики (1965) .
 Клюкач, Валерий Александрович (77) — советский и российский учёный в области экономики, организации и управления АПК, действительный член Российской академии наук (2013) .
 Кандиду, Иван (84) — бразильский актёр кино и телевидения .
 Нойдек, Руперт (77) — немецкий филантроп, журналист и общественный деятель .
 Тарнецкий, Александр Борисович (72) — российский хоровой дирижёр, художественный руководитель Барнаульского академического хора, заслуженный работник культуры РФ .
 Трифонова, Наталья Алексеевна (63) — советский и российский тренер по настольному теннису .

30 мая 

 Аканов, Айкан Аканович (65) — советский и казахстанский врач и учёный, доктор медицинских наук, ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова (2008—2015), заслуженный деятель Казахстана (2001) .
 Альми, Инна Львовна (83) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор ВлГУ .
 Бартонек, Антонин (89) — чешский классический филолог, доктор наук, профессор .
 Броккен, Корри (83) — голландская певица, победитель второго конкурса песни Евровидение 1957 года с композицией «Net als toen» .
 Вахидов, Эркин (79) — советский и узбекский поэт, драматург и общественный деятель, народный поэт Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекистана им. Хамзы, Герой Узбекистана (1999) .
 Воробьёв, Андрей Владимирович (56) — российский дипломат, временный поверенный России на Украине (с 2014 года) .
 Гейер, Герман (81) — германский художник, мастер стеклянной мозаичной росписи .
 Колевич, Светозар (85) — сербский писатель, эссеист, литературный переводчик и критик, профессор, академик Сербской академии наук и искусств .
 Лизяк, Том Джеймс (63) — канадский хоккеист; лейкемия .
 Маклиш, Рик (66) — канадский и американский хоккеист, игрок команды «Филадельфия», обладатель Кубка Стэнли (1974, 1975) .
 Нийт, Эллен Оттовна (87) — советская и эстонская детская писательница, жена писателя Яана Кросса .
 Петров, Юрий Владимирович (67) — советский хоккеист, чемпион мира по хоккею с мячом (1971, 1977), лучший бомбардир в истории «Зоркого» .
 Сутунг Умар Рс (67) — малайзийский поэт, прозаик и литературный критик .

29 мая 

 Басуматрова, Светлана (69) — белорусская поэтесса .
 Вельвиле, Ирен (88) — бельгийская и голландская оперная певица и актриса .
 Иванов, Евгений Иванович (52) — российский режиссёр документальных и художественных фильмов (Агентство Золотая пуля, Господа присяжные, Пером и шпагой) и сценарист (Время любить) .
 Крашенинников, Аркадий Фёдорович (93) — советский и российский историк архитектуры .
 Майорец, Анатолий Иванович (86) — советский государственный деятель, vинистр энергетики и электрификации СССР (1985—1989) .
 Русле, Андре (93) — французский бизнесмен, основатель частного телехолдинга Canal+ .
 Угрин, Михаил Иосифович (75) — советский и российский учёный, фольклорист-этнограф, художник, детский писатель, основатель музеев и научных центров на Камчатке  .
 Фант, Кенне (93) — шведский актёр, режиссёр и сценарист .
 Футаки, Макико (57) — японский художник-мультипликатор .

28 мая 

 Альбертацци, Джорджо (92) — итальянский актёр (Убийство Троцкого, Страсти) и режиссёр театра и кино, сценарист, актёр дубляжа .
 Дежан-Джонс, Брайс (23) — американский баскетболист, убит .
 Каньяда Гарсиа, Давид (41) — испанский велогонщик .
 Лайба, Анатолий Андреевич (61) — советский и российский геолог, участник полярных геологических экспедиций .
 Луканова, Гертруда Карлова (86) — болгарский театральный режиссёр, основательница Народного театра молодёжи .
 Феодосий (Процюк) (89) — епископ Русской православной церкви, митрополит Омский и Тарский (1986—2011) .
 Чёрная, Тамара Трофимовна (96) — советский и украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковского медицинского института (1969—1992) .
 Юрасова, Марина Андреевна (82) – советская актриса оперетты и кино  .

27 мая 
 Ло, Бонни (47) — гонконгская актриса .
 Мальчук, Пётр Геркулиан (50) — католический прелат, архиепископ Киевский и Житомирский (с 2011 года), член монашеского ордена францисканцев .
 Якубец, Франтишек (60) — чешский футболист .

26 мая 

 Асанбаев, Рустэм Николаевич (61) — советский и российский гитарист, автор песен, участник первого состава группы «ДДТ» .
 Барбурский, Казимеж (73) — польский фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Вылчева, Дража Делева (85) — болгарский государственный и общественный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК БКП, министр народного образования Болгарии (1977—1979), заместитель председателя Совета Министров Болгарии (1979—1981) .
 Гастингс, Джоэл (46) — канадский пианист .
 Думитру, Тед (76) — румынский и южноафриканский футбольный тренер .
 Каповилла, Лорис Франческо (100) — итальянский кардинал, прелат Лорето (1971—1988) .
 Майер, Густав (86) — американский дирижёр, лауреат премии Дитсона (1995) .
 Папете (68) — бразильский певец, композитор и музыкант-исполнитель .
 Пейтон, Анджела (86) — американская актриса («Квантовый скачок», «День сурка», «Секретные материалы», «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь», «Параллельные миры», «Американский пирог: Свадьба», «Меня зовут Эрл») .
 Помар, Артуро (84) — испанский шахматист, гроссмейстер, воспитанник гроссмейстера Александра Алехина .
 Селютин, Михаил Михайлович (75) — советский актёр, режиссёр и мастер дубляжа .

25 мая 

 Дау, Нэнси (79) — американская актриса .
 Жученко, Григорий Прокофьевич (93) — Герой Советского Союза (1945); участник Парада Победы 1945 года, почётный житель городов Одессы и Северска Донецкой области Украины .
 Ибраимов, Талип (75) — киргизский писатель и киносценарист .
 Карлов, Дмитрий Андреевич (93) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, почётный гражданин Орловской области .
 Кошице, Дюла (92) — аргентинский скульптор и поэт венгерского происхождения .
 Кравченко, Татьяна Викторовна (75) — советская спортсменка, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике (1958 и 1960) .
 Лоранц, Юлиуш (78) — польский композитор-песенник .
 Никифорова, Валентина Ивановна (94) — советский и российский тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР, вдова тренера Григория Никифорова, мать легкоатлетки Марины Сидоровой .
 Фламан, Эли-Шарль (87) — французский поэт .
 Ян Цзян (104) — китайская писательница и переводчик, вдова писателя Цянь Чжуншу .

24 мая 

 Дедегкаев, Казбек Иссаевич (70) — советский и российский тренер по вольной борьбе, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России .
 Канаков, Валерий Леонидович (?) — российский дирижёр, заслуженный артист РФ (1995) .
 Карталян, Бак (93) — американский актёр  .
 Кацал, Николай Лукич (75) — украинский хоровой дирижёр, художественный руководитель Львовской академической мужской хоровой капеллы «Дударик», народный артист Украины .
 Квук, Берт (85) — британский киноактёр (Доктор Кто, Казино Рояль, Чисто английское убийство, Безмолвный свидетель) .
 Пруст, Лео (82) — бельгийский велосипедист, трёхкратнй чемпион мира (1963, 1967, 1968) .
 Сатонин, Анатолий (40) — российский музыкант, выступавший под псевдонимом DJ Grad .
 Удинк, Беренд (90) — нидерландский государственный деятель, министр жилищного строительства и территориального планирования .
 Фаэндер, Льюис (78) — австралийский актёр  .

23 мая 

 Брофи, Джон (83) — канадский хоккейный тренер, чьим именем назван приз для тренеров Хоккейной лиги Восточного побережья John Brophy Award .
 Васьковский, Виктор Евгеньевич (80) — советский и российский учёный-биохимик, почётный профессор Дальневосточного государственного университета, член-корреспондент РАН (2000), заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Галиев, Ильдус Хамитович (81) — председатель КГБ Татарской АССР (1980—1988) .
 Герчикова, Ирина Никоновна (88) — советский и российский учёный, специалист в области менеджмента и международного бизнеса, заслуженный деятель науки РФ, дочь Никона Герчикова . .
 Мезл, Зденек (81) — чешский художник-иллюстратор .
 Палмер, Реджиналд (93) — гренадский государственный деятель, генерал-губернатор Гренады (1992—1996) .
 Фавре, Микаэль (24) — аргентинский футболист; несчастный случай во время матча .
 Флейшейкер, Джо (62) — американский актёр .
 Хенриксен, Вера (89) — норвежский драматург и прозаик .

22 мая 

 Айдан, Маджика (60) — итальянская эстрадная певица .
 Борн, Адольф (85) — чешский художник, иллюстратор и карикатурист, режиссёр анимационных фильмов .
 Галиакберов, Станислав Кабирович (84) — советский, российский шахматист и шахматный композитор, патриарх шахматной школы Республики Татарстан .
 Геннадий (Хрисулакис) (92) — епископ Константинопольской православной церкви), митрополит Буэноc-Айресский (1996—2001) .
 Обухов, Олег Александрович (93) — советский учёный, хирург, педагог, народный врач СССР .
 Опанасенко, Екатерина Парфентьевна (80) — советская доярка колхоза им. XIX партсъезда Ленинского района Крымской АССР, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Очоа, Леонорильда (76) — мексиканская актриса (Таковы эти женщины, Руби) .
 Пармаков, Васил (54) — болгарский джазовый пианист и писатель .
 Сёч, Берталан (81) — венгерский рапирист, серебряный (1955) и бронзовый (1954) призёр чемпионатов мира по фехтованию .
 Сомболац, Велимир (77) — югославский футболист, чемпион Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Суалем, Мохаммед — министр труда Ливии (2012—2014); убит .
 Фефелов, Виталий Николаевич (86) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР .

21 мая 

 Бергманс, Гастон (90) — бельгийский актёр  .
 Живоинович, Велимир (82) — сербский, югославский актёр (Поезд вне расписания) и политический деятель .
 Кейзан, Эдди (71) — южноафриканский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 .
 Кладов, Юрий Александрович (62) — российский общественный деятель, руководитель движения «Волонтеры памяти» .
 Мансур, Ахтар (55 или 56) — лидер движения «Талибан»; убит .
 Менца, Ник (51) — американский барабанщик, участник трэш-метал-группы Megadeth, сотрудничал с гитаристом Марти Фридманом; остановка сердца .
 Серрано Пинто, Герман (75) — коста-риканский государственный деятель, вице-президент (1990—1994) .
 Тарич, Шандор (102) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936), последний чемпион довоенных олимпиад .
 Хендерсон, Дениз — британский бизнесмен, председатель Imperial Chemical Industries (1987—1995) .
 Шабунин, Борис Александрович (69) — советский и российский архитектор и преподаватель, профессор МАРХИ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук .

20 мая 

 Ацамба, Фариде Мустафовна (93) — советский и российский востоковед, специалист по социальному, политическому и религиозному развитию османского Египта .
 Балс, Герт (79) — нидерландский футбольный вратарь .
 Валентино, Чарли (65) — мексиканский актёр (Просто Мария), инфаркт .
 Гавриил (Стеблюченко) (75) — епископ Русской православной церкви на покое; архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский (2011) .
 Герасимов, Валентин Васильевич (78) — белорусский государственный деятель, министр энергетики Белоруссии (1992—1994) .
 Даркевич, Владислав Петрович (81) — советский и российский учёный-археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН .
 Джексон, Джон Дэвид (91) — канадский и американский физик .
 Зотова, Людмила Владимировна (70)  — актриса Русского драматического театра Петрозаводска и кино («Не ссорьтесь, девочки!»), заслуженная артистка Карелии .
 Кан Сок Чу (76) — северокорейский государственный деятель, член Политбюро, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель премьер-министра (с 2010 года), и.о. министра иностранных дел КНДР (2007) .
 Пинтер, Адольф (68) — австрийский футболист .
 Урбано, Хосе Луис (Хосе Луис Урбано Мартинес, Пепе Урбано) (62) — испанский футболист .

19 мая 

 Астрюк, Александр (92) — французский актёр и режиссёр, сценарист, теоретик кино  .
 Берри, Джон (52) — сооснователь американской рэп-группы Beastie Boys .
 Лопушанская, Станислава (95) — польская актриса театра и кино
 Мальцев, Андрей Иосифович (43) — российский киноактёр («Солдаты. Дембельский альбом», «Доктор Тырса»); убийство .
 Меркис, Альфонсас Ионович (89) — советский и литовский ботаник и физиолог растений, академик Академии наук Литвы .
 Мусалаев, Тулпар (32) — майор Российской Армии, Герой Российской Федерации (2015) .
 Паннелла, Марко (86) — итальянский политический деятель, журналист, один из основателей Радикальной партии Италии .
 Паунович, Драган (54) — сербский шахматист, гроссмейстер (2007) .
 Подберезный, Николай Петрович (71) — советский и украинский организатор производства, генеральный директор Днепропетровского металлургического комбината им. Ф. Э. Дзержинского (1995—1997), заслуженный работник промышленности Украины .
 Шепель, Владимир Кононович (68) — российский военачальник, генерал-лейтенант .
 Янг, Алан (96) — американский актёр, мастер дубляжа, сценарист и радиоведущий .

18 мая 

 Баян, Конрад (85) — польский экономист, иностранный член ВАСХНИЛ/РАСХН (1988—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Диллинг, Андерс Бенедикс (26) — датский гандбольный вратарь («Аякс» Копенгаген); самоубийство .
 Кукля, Зигмунт (68) — польский футболист .
 Навайра, Эмилио (53) — американский эстрадный певец .
 Пайор, Корнель (92) — венгерский конькобежец, победитель чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Осло (1949) .
 Погребняк, Яков Петрович (88) — советский партийный деятель, секретарь ЦК КП Украины (1971—1987) .
 Сар, Богуслав (65) — польский актёр театра и кино .
 Томашова, Лилия Фёдоровна (81) — советский и белорусский литературовед .
 Тоффоло, Лино (81) — итальянский актёр .
 Целыковский, Константин Владимирович (78) — советский и российский волейболист, игрок команды «Буревестник» (Москва) .
 Чесляк-Шиманик, Зенона (84 или 85) — польская поэтесса .
 Шнайдерман, Борис Соломонович (99) — бразильский литературовед, исследователь русской и еврейской литературы .
 Штерн, Фриц (90) — американский историк .

17 мая 

 Джил Вентура (75) — итальянский саксофонист и композитор .
 Волков, Юрий Александрович (79) — советский хоккеист (московское «Динамо»), двукратный чемпион мира и Европы (1963, 1965) .
 Ефимов, Теодор Ефимович (69) — советский и российский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр .
 Кастрильо, Эдуардо (73) — филиппинский скульптор; рак .
 Ким Чжэ Сун (92) — южнокорейский государственный деятель, спикер Национального собрания (1988—1990) .
 Кларк, Гай (74) — американский автор-исполнитель в стиле кантри .
 Мидзутани, Юко (51) — японская сэйю .
 Огнёв, Александр Васильевич (90) — советский и российский писатель и учёный-филолог, участник Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Силле, Мюзахир (84) — турецкий борец, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960)  .
 Скочиньская, Галина (62) — польская актриса театра и кино .
 Чумаков, Глеб Константинович (87) — советский оператор документальных и короткометражных фильмов .

16 мая 

 Ахумян, Семён Тигранович (86) — советский армянский общественный и государственный деятель, министр просвещения Армянской ССР (1973—1989) .
 Бикель, Мойделе (79) — немецкая художница по костюмам, номинант премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов (1995), дважды лауреат премии «Сезар» (1994, 1995) («Жерминаль», «Королева Марго») .
 Джургола, Ромальдо (95) — итало-австралийский архитектор (Дворец парламента Австралии) .
 Коппа, Джованни (90) — итальянский куриальный кардинал и дипломат, кардинал-дьякон с дьяконством S. Lino (с 2007) .
 Лаптева, Людмила Павловна (89) — советский и российский историк, доктор исторический наук, заслуженный профессор МГУ .
 Макмиллиан, Джим (68) — американский баскетболист, трёхкратный лауреат приза Хаггерти (1967/68, 1968/69, 1969/70), чемпион НБА (1971/1972) .
 Мид, Джулия (90) — американская актриса театра, кино и телевидения .
 Мэтр, Франсуа (91) — французский актёр  
 Николаев, Сергей Сергеевич (69) — советский и российский киноактёр .
 Сапогов, Анатолий Александрович (87) — советский артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР (1960) .
 Эксле, Отто Герхард (76) — германский учёный-историк, исследователь истории Средних веков, директор Института истории Общества имени Макса Планка (1987—2004) .

15 мая 

 Айдоган, Ойя (59) — турецкая актриса, модель и телеведущая .
 Браик, Андре (73) — французский астрофизик, открывший кольца Нептуна .
 Кабасин, Геннадий Сергеевич (78) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Воронежского обкома КПСС (1987—1990) .
 Киракосян, Аршавир (Аршо) (75) — армянский художник .
 Лютер, Святослав Робертович (45) — российский дирижёр Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга (с 1998), сын Роберта Лютера; самоубийство .
 Марчелли, Рино (85) — итальянский актёр .
 Огурцов, Сергей Иванович (57) — советский и российский актёр театра и кино (Безумный день, или Женитьба Фигаро, Кулагин и партнёры, Шекспиру и не снилось, Глухарь, Откройте, милиция) .
 Робердс, Майкл (52) — канадский актёр («Новая семейка Аддамс»)  .
 Салчак, Галина Алексеевна (66) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации второго созыва (1995—1999), член фракции НДР, заслуженный экономист РФ .
 Филатов, Александр Павлович (93) — советский партийный деятель, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1978—1988), почётный гражданин Новосибирска .

14 мая 

 Журавлёв, Валентин Андреевич (84) — советский и российский хирург, член-корреспондент Российской академии наук (2014) .
 Кук, Дарвин (53) — американский художник комиксов; рак .
 Мортенсон, Лассе (81) — финский певец 
 Тихонов, Иван Николаевич (70) — советский и российский геофизик, главный научный сотрудник Института морской геологии и геофизики ДВО РАН .

13 мая 

 Бадреддин, Мустафа (55) — ливанский террорист, один из лидеров Хезболла (о смерти объявлено в этот день) .
 Бештоев, Хамидбий Мухамедович (73) — российский физик-теоретик, автор научных работ в области теории элементарных частиц .
 Зайнуллин, Марат Валиевич (80) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1997) .
 Киштилиева, Мери-Джан Минкаиловна (70) — советская и российская дагестанская артистка балета и телевизионный режиссёр, солистка Дагестанского ансамбля народного танца «Лезгинка», заслуженная артистка Российской Федерации .
 Колесников, Константин Сергеевич (96) — советский и российский учёный в области механики и ракетной техники, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1987) .
 Ламбер, Кристоф (51) — французский, бизнесмен и продюсер, генеральный директор EuropaCorp .
 Лучинкин, Игорь Анатольевич (69) — советский и украинский актёр Одесского русского драматического театра и кино («Долгий путь в лабиринте», «Личная жизнь следователя Савельева»), бард, лауреат Грушинского фестиваля (www.kino-teatr.ru) .
 Мазус, Израиль Аркадьевич (86 или 87) — советский и российский писатель-диссидент .
 Радионова, Зоя Антоновна (101) — советский и украинский режиссёр .
 Степанов, Геннадий Фёдорович (83) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России .
 Шола, Джузеппе (Пинуччо) (74) — итальянский скульптор .
 Эспиндола, Родриго (26) — аргентинский футболист («Нуэва Чикаго»); убит .

12 мая 
 Агостини, Майк (81) — тринидадский легкоатлет (спринтерский бег) .
 Александр Карагеоргиевич (91) — князь Югославии и Сербии, сын принца-регента Павла Карагеоргиевича и княгини Греческой и Датской Ольги. .
 Джонс, Сюзанна Мушатт (116) — американская долгожительница, старейший живущий верифицированный человек в мире .
 Колосов, Юрий Иванович (88) — советский и российский общественный деятель, президент Ассоциации историков блокады Ленинграда и битвы за Ленинград во время Второй мировой войны .
 Кубат, Богумил (81) — чехословацкий борец греко-римского и вольного стилей, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр в Риме (1960)  .
 Ливьятан, Нисан (91) — израильский экономист, эмерит-профессор экономики Еврейского университета в Иерусалиме .
 Майани, Джузеппе (92) — сан-маринский государственный деятель, капитан-регент Сан-Марино (1955—1956 и 1982) .
 Матич, Божидар (78) — югославский и боснийский учёный, государственный деятель, академик, президент Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины (с 1999), председатель Совета Министров Боснии и Герцеговины (2001) .
 Мякеля, Тапио (89) — финский лыжник, чемпион зимних Олимпийских игр в Осло (1952)  .
 Нинагава, Юкио (80) — японский актёр, режиссёр и сценарист .
 Ходош, Виталий Семёнович (71) — российский композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки и композиции Ростовской консерватории .

11 мая 

 Беренс, Петер (68) — немецкий музыкант .
 Брайн, Эдриан (80) — британский и датский актёр и режиссёр; сердечный приступ .
 Абдул-Баки Джамо (94) — иорданский общественно-политический деятель, министр по делам парламента и по делам религий Иордании (1989—1991 и 1994—1995) .
 Каримов, Айрат Тагирович (75) — советский и российский башкирский композитор, сын композитора Тагира Каримова .
 Кинг, Дэвид (72 или 73) — британский художник, автор картин на историческую тему .
 Морелле, Франсуа (90) — французский художник и скульптор .
 Мухайм, Антон (99) — швейуарский государственный деятель, председатель Национального совета (1973—1974) .
 Низами, Мотиур (73) — бангладешский политический деятель, лидер партии Джамаат-и ислами Бангладеш; казнён .
 Трейнор, Джек (86) — американский экономист, автор коэффициента Трейнора  .

10 мая 

 Выхристенко, Василий Иванович (80) — советский и украинский писатель, журналист и военный лётчик .
 Геворкян, Юрий (?) — советский и армянский скрипач и композитор .
 Гутовски, Джин (90) — американский продюсер («Пианист», «Бал вампиров») .
 Жуков, Евгений Иванович (93) — советский и российский спортсмен по парусному спорту .
 Кан Ён Хун (93) — южнокорейский государственный деятель, премьер-министр Республики Корея (1988—1990) .
 Курбанов, Сухроб Усманович (69) — советский и таджикский художник, народный художник СССР (1990) .
 Лукман, Томас (88) — немецкий социолог, профессор социологии Констанцского университета (ФРГ), ученик и последователь Альфреда Шюца .
 Панчук, Борис Маркович (67) — российский военачальник, председатель совета Межрегиональной общественной организации «Ветераны специального строительства», генерал-лейтенант в отставке .
 Пшибыльский, Рышард (87) — польский публицист, историк польской и русской литературы .
 Сорса, Рики (63) — финский эстрадный певец .
 Хански, Илкка (63) — финский эколог, первый из европейских учёных, награждённый международной премией BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2015) .

9 мая 

 Бабаев, Мирзо Бабаевич (89) — советский государственный и партийный деятель, секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1973—1983), председатель государственного планового комитета Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда (1971) 
 Брёйнс, Герард (92) — нидерландский футболист, чемпион Нидерландов в составе «Аякса» .
 Злых, Юрий Семёнович (63) — советский футболист, советский и российский тренер по футболу, выступал в составе воронежского «Труда» (1970—1976) .
 Каминский, Владимир Исаакович (70) — советский и российский художник .
 Кип, Вальтер Лейслер (90) — немецкий государственный деятель, член Бундестага (1965—1976, 1980—1982) .
 Мароморош, Карл (101) — американский вирусолог и энтомолог .
 Пихтелёва, Мария Михеевна (92) — советская работница промышленности, сотрудница Пензенского велосипедного завода им. М. В. Фрунзе (1941—1986), Герой Социалистического Труда .
 Чернавин, Лев Давыдович (87) — советский военачальник, руководитель музея на крейсере «Аврора» (с 1994), контр-адмирал в отставке .

8 мая 
 Апостол, Том (92) — американский математик греческого происхождения, специалист в области аналитической теории чисел .
 Боссан, Филипп (86) — французский музыковед и писатель, член Французской академии (с 2007 года) .
 Кемоклидзе, Герберт Васильевич (76) — советский и российский писатель и сценарист, председатель правления Ярославской организации Союза писателей России .
 Оянперя, Олави (94) — финский гребец-каноист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) [Obituary, Helsingin Sanomat, June 12, 2016, p.C28].
 Вольфганг Патцке (-), немецкий футболист, игрок национальной сборной.
 Шаллерт, Уильям (93) — американский актёр .

7 мая 

 Альварес де Миранда, Фернандо (92) — испанский государственный деятель, председатель Конгресса депутатов Испании (1977—1979) .
 Басов, Евгений Кузьмич (71) — российский актёр, режиссёр, директор театра им. В. Ф. Комиссаржевской, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
 Гончаренко, Владимир Максимович (87) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и Российской Федерации в Венесуэле и Доминиканской Республике по совместительству (1986—1992) .
 Курдов, Семён Иванович (75) — советский молдавский спортсмен и тренер по самбо .
 Рибейру, Бернарду (26) — бразильский футболист («Скендербеу», «Ньюкасл Юнайтед Джетс», «Мариехамн»); сердечный приступ .
 Струве, Никита Алексеевич (85) — французский издатель, литературовед и переводчик .
 Сыздыков, Булат Муратович (59) — казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы «Мюзикола», бывший участник группы «А’Студио» .
 Шишлов, Андрей Анатольевич (71) — советский и российский скрипач, народный артист России (1994) .

6 мая 

 Бауэр, Ханнес (61) — немецкий тромбонист .
 Бункин, Фёдор Васильевич (87) — советский и российский физик, действительный член Российской академии наук (1992) .
 Зуев, Валерий Леонидович (63) — советский и украинский футболист, тренер команды «Динамо» (Киев) .
 Карапетян, Жирайр (87) — советский и армянский актёр Тбилисского армянского драматического театра, Ванадзорского драматического театра имени Абеляна и кино («В холодильнике кто-то сидел») (www.kino-teatr.ru).
 Карлин, Рамон (92) — мексиканский яхтсмен, первый победитель регаты Volvo Ocean Race (1973—1974) .
 Кейн, Кэндай (54) — американская певица, автор песен, композитор и порноактриса .
 Кучер, Валерий Николаевич (74) — российский журналист, первый главный редактор газеты «Российские вести» .
 Маваре, Герман — венесуэльский политический деятель, лидер оппозиционной партии «Новое время»; убит .
 Митчелл, Крис (27) — шотландский футболист; несчастный случай .
 Наволошников, Игорь Николаевич (86) — советский певец (бас), заслуженный артист РСФСР (1962) 
 Пинто ди Фария, Ларри (83) — бразильский футболист, нападающий, пятый бомбардир в истории «Интернасьонала» (Порту-Алегри) .
 Сальви, Джанкарло (71) — итальянский футболист и тренер .
 Холл, Дэвид (85) — американский государственный деятель, губернатор Оклахомы (1971—1975) .
 Хонеккер, Маргот (89) — государственный деятель ГДР, министр народного образования (1963—1989), вдова генерального секретаря СЕПГ Эриха Хонеккера .
 Шиллинг, Никлаус (72) — швейцарский кинорежиссёр .
 Экенг Экенг, Патрик (26) — камерунский футболист .

5 мая 

 Антипов, Феликс Николаевич (73) — советский и российский актёр Театра на Таганке и кино, народный артист России (2004) .
 Гроувз, Герта (96) — британский дизайнер головных уборов, дизайнер королевы Елизаветы II; ДТП .
 Караулов, Юрий Николаевич (80) — советский и российский языковед, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1981) .
 Каудерс, Сильвия (94) — американская актриса  .
 Перихан, Ромалы (74) — турецкая актриса и певица .
 Романовский, Феликс Карлович (77) — советский и российский художник и архитектор, главный архитектор Ленинграда, заслуженный художник Российской Федерации .
 Сине, Морис (87) — французский художник-карикатурист, стоявший у истоков французского сатирического журнала Charlie Hebdo .
 Томита, Исао (84) — японский композитор, один из основателей анимационной студии Group TAC .
 Хелемендик, Сергей Викторович (58) — русский писатель, публицист, депутат парламента Словакии от Словацкой национальной партии, член ПАСЕ .

4 мая 

 Багаза, Жан-Батист (69) — бурундийский государственный деятель, президент Бурунди (1976—1987) .
 Беннетт, Роберт Фостер (82) — американский государственный деятель, сенатор от штата Юта (1993—2011) .
 Бутцер, Карл (83) — американский географ и археолог .
 Вараев, Адлан Абуевич (54) — советский и российский спортсмен и тренер, чемпион СССР, Европы и мира по вольной борьбе, Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Олимпийских игр (1988), несчастный случай .
 Де Андрес Лопес, Анхель (64) — испанский актёр («За что мне это?», «800 пуль») .
 Мамлок, Урсула (93) — немецкий композитор и педагог .
 Ренуар, Рита (78) — французская актриса  .
 Тахири, Сохраб Абульфаз оглы (89) — советский и азербайджанский поэт, народный поэт Азербайджана .
 Тернер, Рет (87) — американский художник по костюмам, пятикратный лауреат премии «Эмми» .
 Штрауб, Вильфрид (77) - вице-президент футбольного союза Германии, член УЕФА .
 Юнгстрём, Улле (54) — шведский музыкант .

3 мая 

 Махата, Кароль (88) — словацкий актёр .
 Ноксон, Николас (79) — американский режиссёр, многократный лауреат премии Эмми .
 Рейтерсвэрд, Карл (81) — шведский скульптор и поэт .
 Сиасон, Доминго (76) — филиппинский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Филиппин (1995—2001) .
 Стоякович, Ядранка (65) — югославская и боснийская певица и автор песен. .
 Сэндер, Йен (68) — американский актёр, режиссёр и продюсер .
 Тазбир, Януш (88) — польский историк .
 Фернандес, Абель (85) — американский актёр .
 Харада, Канаме (99) — японский военный лётчик, последний выживший японский боевой пилот, который принимал участие в нападении на Перл-Харбор .
 Христич, Зоя Петровна (83) — советская и украинская оперная певица, педагог, народная артистка Украинской ССР (1965) .

2 мая 

 Герд, Александр Сергеевич (79) — советский и российский лингвист, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой математической лингвистики СПбГУ .
 Дэвис, Ричард (66) — британский астроном .
 Дюрст, Вальтер (89) — швейцарский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .
 Макдауэлл, Пол (84) — американский актёр  .
 Печко, Карел (95) — словенский художник .
 Пятронайтис, Стасис Доминикович (83) — советский и литовский актёр, заслуженный артист Литовской ССР .
 Рани, Дуг (59) — американский джазовый гитарист .
 Рыльков, Александр Владимирович (80) — советский и российский геолог, заслуженный геолог РСФСР (1989) .
 Сото Апарисио, Фернандо (82) — колумбийский поэт, кино- и телесценарист .
 Тауэри, Кен (93) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1955) .
 Афени Шакур (69) — американская активистка, филантроп, политический деятель и член партии Чёрных Пантер .

1 мая 
 Ахмаду, Хамзат — нигерийский дипломат, посол Нигерии в Советском Союзе (1975—1978) .
 Витьер, Серхио (68) — кубинский композитор и гитарист .
 Гарукян, Генри Айвордиевич (65) — армянский художник .
 Голомб, Соломон Вольф (83) — американский математик, инженер, профессор электротехники в Университете Южной Калифорнии .
 Жиро, Жан-Мари (90) — французский государственный деятель, мэр Кана (1970—2001) .
 Иоаким (Цакирис) (82) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Тамиафский (1988—1999) .
 Кузнецов, Юрий Анатольевич (62) — украинский джазовый пианист, композитор, организатор фестиваля Odessa Jazz Fest .
 Лебо, Мадлен (92) — французская актриса .
 Орликовский, Александр Александрович (77) — советский и российский физик, действительный член Российской академии наук (2006) .

 Тарба, Кандид Тарасович (71) — абхазский танцовщик и хореограф, заслуженный деятель искусств Абхазской АССР .